Collyer est un nom qui peut faire référence à un :

Patronyme 
 Bud Collyer (1908-1969), acteur américain
  (1974- ), lutteur et illusionniste
 Elsie Collyer, acarologiste
 Les Frères Collyer, Homer Lusk Collyer (1881-1947) et Langley Collyer (1885-1947), deux frères américains qui devinrent célèbres en raison de leur nature snob, de la saleté de leur maison et de leur accumulation compulsive
 , scientifique canadien
 Jaime Collyer (1955- ), écrivain chilien
  (1748-1827), graveur anglais
 June Collyer (1906-1968), actrice américaine
  (1967- ), réalisatrice américaine
  (1716-1762), romancière et traductrice anglaise
  (1823-1912), unitariste américain d'origine anglaise
  (1945- ), juge américaine

Toponyme 
 Collyer (Kansas), ville du Kansas

Autres

Voir aussi 
 Collier

Homonymie de patronyme